La Casona ima više značenja:
 La Casona, Padova
 La Casona, Venezia